Dritte Schiene bezeichnet:
 die Stromschiene einer elektrifizierten Bahnstrecke
 eine der drei Schienen eines Dreischienengleises